Gallen steht für:
 Gallen, Ort in Sachsen
 die vereinfachte Mehrzahl für eine Pflanzengalle
 Gallen-Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Gallen ist der Familienname folgender Personen:

 Akseli Gallen-Kallela (1865–1931), finnischer Maler
 Hugh Gallen (1924–1982), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Gallen (* 1975), englischer Fußballspieler
 Paul Gallen (* 1981), australischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 St. Gallen (Begriffsklärung)